nok (bouwkundig): snijlijn van twee dakvlakken
 een uitsteeksel, zoals bij een nokkenas
 Nokcultuur, een oude beschaving in Centraal-Nigeria
 Michel Nok, een Surinaams-Nederlandse ex-profvoetballer
 Nok Air, een luchtvaartmaatschappij in Thailand, met ICAO-code NOK
 Nok (geslacht) een vogelgeslacht in de buulbuul-familie

Geografie 

Nok (dorp), een dorp in Centraal-Nigeria, naamgever van de Nokcultuur
Grotten van Nôk and Mamproug, een archeologische vindplaats en werelderfgoed in Togo
Noord-Oostzeekanaal of Kielerkanaal, een verbinding tussen de Noordzee en de Oostzee
Neckar-Odenwald-Kreis, een deel van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Afkortingen en codes 
  Noorse kroon, de munteenheid van Noorwegen, met ISO-code NOK
 Nokia (bedrijf), een technologiebedrijf, met NYSE-code NOK
 Nederlandse Organisatie van Kunstenaars, een kunstenaarsverbond tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Nordostschweizerische Kraftwerke AG, een elektriciteitsproducent, het latere Axpo AG
 'Niet OK', aanduiding voor een afgekeurd product
 SV NOK, een Nederlandse omnisportclub in de Friese gemeente De Friese Meren
 VV N.O.K., de voetbalafdeling van SV NOK

Zie ook 
 NOC (doorverwijspagina)
 Nok Mini, een voormalige Thaise luchtvaartmaatschappij